Gladstone (Dacota do Norte)
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Michigan)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (Oregon)

Pessoas
 William Ewart Gladstone — político britânico
 Gladstone (futebolista) — futebolista, atualmente na Associação Portuguesa de Desportos
 Gladstone Osório Mársico — escritor brasileiro

Desambiguações de topônimos